McLagan ist der Familienname folgender Personen:

 Angus McLagan (1891–1956), neuseeländischer Politiker
 Ian McLagan (1945–2014), britischer Rockmusiker
 Joan McLagan (1922–2022), kanadische Schwimmerin
 Kim McLagan (1948–2006), britisches Fotomodell
 Peter McLagan (1823–1900), britischer Politiker

Siehe auch:
 Maclagan